Пойковский 2009 — 10-й международный турнир имени Анатолия Карпова, проходил в Пойковском с 3 по 12 июня.
 Категория: 18-я (средний рейтинг 2694,5)
 Главный судья: Ю. Лобанов

Участники турнира 

¹) Рейтинги даны на апрель 2009 года.

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Пойковский 2009 на ChessPro
 Репортаж Марка Глуховского, «Льется песня на просторе», 10.06.2009
 Репортаж Марка Глуховского, «Сутовский в Пойковском: партия имени Карпова», 10.06.2009
 Репортаж Марка Глуховского, ««Империя» и страсти», 12.06.2009
 Репортаж Марка Глуховского, «Досрочный финиш», 12.06.2009

Пойковский (шахматный турнир)
Июнь 2009 года
2009 год в шахматах